Le stade François-Monti (en ) est un stade de football français situé à Casatorra, hameau de la commune de Biguglia, en Haute-Corse.

Le stade, doté de  places et inauguré en 2003, sert d'enceinte à domicile à l'équipe de football de l'Étoile filante bastiaise.

Histoire 

Le stade ouvre ses portes en 2003.

Événements

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 2003
Stade de football en Corse
Stade portant le nom d'une personnalité
Équipement sportif en Haute-Corse
Biguglia